Сарга́тская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Саргатская волость (Тарский уезд) — инородческая (татарская) волость в составе Тобольской губернии;
 Саргатская волость (Тюкалинский уезд) — волость в составе Тобольской губернии.